Canon kan syfta på:

 Canon – ett japanskt företag
 Canon Rock – en elgitarrlåt helt baserad på Johann Pachelbels klassiska låt Kanon i D-dur
 Canon (1964) – en animerad kanadensisk film från 1964
 Canon – ett medicinskt verk av Avicenna, se Qânûn

Se även
 Canon La Madera
 Canonhuset
 Kanon (olika betydelser)